Domantas Antanavičius, litovski nogometaš, * 18. novembera 1998, Marijampolė. 

Antanavičius je litovski  nogometni reprezentant (U-17, U-18, U-19, U-21),ki igra na poziciji Veznega igralca. Trenutno igra za Celje.

Klubska kariera

Sklici

Zunanje povezave 
 

Litovski nogometaši
Nogometaši FK Sūduve Marijampolė
Nogometaši FC Stumbrasa
Nogometaši NK Celja
Nogometaši NK Triglava
Nogometaši FK Panevėžysa
Nogometaši Maardu Linnameeskonda
Nogometaši FC Atirauja